

Aziende 
 Acsa – azienda chimica italiana

Geografia 
 Acsa – paese della provincia di Pest (Ungheria)

Sigle 
 ACSA – acronimo di Anglican Church of Southern Africa